Grave kan være afledt af gravis, som er latin for "tung"

 Grave (band) –
 Grave (Nederlandene), en by og kommune i provinsen Nord-Brabant
 Grave (månekrater) – et nedslagskrater på Månen

 accent grave (`) – Accenttegn

Se også
 Grav (flertydig) – (pl. grave)
 Gravitation – en tiltrækningskraft som er mellem alle partikler (stof) med masse
 Tempo – i musik betyder grave meget langsomt og næsten højtideligt